Miejscowości w USA:
 Goldfield – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Teller
 Goldfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Goldfield – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Esmeralda

Gminy w USA:
 Goldfield (ang. Goldfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman